Saint-Bresson (avec un trait d'union) est un toponyme inspiré de saint Bresson, qui peut désigner :

 Saint-Bresson (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Saint-Bresson (Haute-Saône), commune française  du département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 le Raddon de Saint-Bresson, cours d'eau de la Haute-Saône.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France